Emma Bovary ovvero Madame Bovary
Emma Bovary/Baby blu
Lo strano caso di Emma Bovary

Pagine correlate 

Madame Bovary (disambigua)